Шебалинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шебалино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1276 человек, в том числе 600 мужчин и 676 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Степной,
 село Шебалино.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края